Anneliese Rothenberger (1924-2010), soprano allemande
Christian Rothenberger (1868-1938), personnalité politique suisse
Gonnelien Rothenberger (née en 1969), cavalière néerlandaise
Sönke Rothenberger (né en 1994), cavalier allemand
Sven Rothenberger (né en 1966), cavalier germano-néerlandais